Feuerbucht steht für:
 Bay of Fires (deutsch „Feuerbucht“), Bucht im Nordosten von Tasmanien
 Orchid Bay (deutscher Titel „Feuerbucht“), Roman (1999) von Patricia Shaw